«Г.С.Сковорода» — поштова марка випущена  29 листопада 1972 року на честь 250 річчя від дня народження українського філософа, поета, музиканта, педагога Г.С. Сковороди (1722-1794). 

Металографія на мелованому папері.

Тираж 
Тираж марки 3000000.

Автори 
Художник А. Коврижкін. 

Гравер Л. Майоров.

Література 
Почтовые марки СССР 1966-1991. Редактор В.Б. Загорский, Стандарт-Коллекция, 2018. 4119, стр. 91.

Примітки